Frățila:
 Frățila, Dolj, Oltenia
 Njume de familie
 Constantin Frățilă
 Mihai Frățilă
 Miron Frățilă

Nume de familie românești
Toponime românești